Le Nid du scorpion est le troisième roman de la trilogie des Héros des romans Lancedragon. Il a été écrit en 1988 par Michael Williams. C'est le premier des deux romans avec Galen "La fouine" Vigilant et Sir Bayard Lumlane. L’histoire utilise l’univers du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Synopsis 
Le Nid du scorpion se déroule en Solamnie environ cent ans avant les aventures de la trilogie originale. L'action commence à Coastlund la province Ouest de la Solamnie, et continue dans le château de Costelunde au centre de la Solamnie puis fini dans les montagnes de l'autre côté de l'Estwilde centrale.

Cadre 
C'est l'histoire de Sir Bayard de Lumane, ancêtre de Sturm de Lumlane, et d'une quête épique de valeureux chevaliers contre un mal ancien. Néanmoins, l'histoire est racontée du point de vue de Galen Vigilant, surnommé La fouine, son écuyer lâche et froussard.

Sir Bayard de Lumane est un Chevalier de Solamnie lié à une prophétie pour conquérir la main d'Enid Di Caela, dernière héritière de la famille Di Caela. Mais avant de pouvoir la demander correctement, il lui faut un nouvel écuyer. C'est pourquoi il se rend dans la province reculée de Coastlund et rend visite à Sir Andrew Vigilant, père de trois garçons.

Un mage à la robe noire, connu seulement sous le nom de "Scorpion", complote contre Sir Bayard. Il soudoie Galen avec une demi-douzaine d'opales d'Estwilde (elles deviendront importantes dans la suite) et vole l'armure du chevalier. Ensuite, il sème la pagaille dans le domaine des Vigilant, rendant les villageois hostiles et poussant les centaures des marais à entrer en guerre contre les nouveaux satyres. Sir Bayard parvient à surmonter ces obstacles et à se mettre en route vers le château di Caela, mais il est à nouveau retardé par un chevalier ogre qui bloque un passage sur les montagnes Vingaard.

Pendant ce temps, au château di Caela, Sir Robert organise un tournoi pour trouver le mari le plus approprié pour sa fille Enid. Connaissant la prophétie, il attend Sir Bayard Lumlane, qui est censé lever la malédiction sur la famille Di Caela. Ce chevalier étant en retard, il lance le tournoi, qui est remporté par un chevalier à la capuche noire qui se fait appeler Sir Gabriel Androctus.

Finalement, Sir Bayard arrive au château, où il découvre la véritable identité et la motivation de Sir Gabriel, alias le Scorpion. Le chevalier encapuchonné kidnappe Lady Enid et s'enfuit du château vers l'est, à travers la Solamnie et l'Estwilde centrale. Il est poursuivi par Sir Bayard, Sir Robert di Caela, Sir Ramiro of the Maw, et les trois frères Vigilant: Galen, Brithelm, et Alfric.

Après une bataille épique dans la forteresse du Scorpion, le méchant est tué, la malédiction est levée, la demoiselle en détresse est sauvée, elle épouse volontiers Sir Bayard, et ils vivent heureux pour toujours... jusqu'à la suite, La tanière du mal.

Personnages 
Au lieu des termes ambigus "bien" et "mal", cette section utilise les termes plus explicites "altruiste" et son opposé "égoïste".

Personnages principaux 

 Galen "La fouine" Vigilant, troisième fils de Sir Andrew Vigilant. C'est un adolescent indiscipliné et lâche qui s'implique dans la grande quête de Sir Bayard Lumlane (classe: adolescent/rogue, alignement: chaotique-égoïste, évoluant vers le légal-neutre).
 Sir Bayard Lumlane de Vingaard, dernier héritier de la famille Lumlane, ancêtre de Sturm Lumlane (classe: chevalier, alignement: licite-altruiste).

Opposants 

 Le Scorpion, il s'agit d'un personnage mystérieux doté de grands pouvoirs magiques et d'un but obscur (mage robe noire, neutre-égoïste) (pour un spoiler majeur, cliquez sur la note ).
 Alfric Vigilant, il est le premier fils de Sir Andrew Vigilant, une brute à l'esprit étroit qui a échoué à plusieurs reprises à se faire accepter comme écuyer (classe: adolescent/rogue, alignement: chaotique-égoïste).

Personnages de soutien 

 Enid di Caela, elle est la fille de Sir Robert di Caela et la dernière héritière de la famille di Caela. Sir Bayard Lumlane veut réclamer sa main, mais le Scorpion veut empêcher cette union.
 Sir Robert di Caela, un des plus riches chevaliers de Solamnia, père d'Enid di Caela. Il proclame un tournoi de joutes pour trouver un mari convenable pour sa fille.
 Sir Andrew Vigilant, Seigneur du domaine de Vigilant et du Marais de Warden environnant, père d'Alfric, Brithelm et Galen. Un héros de guerre dans sa jeunesse.
 Brithelm Vigilant, Deuxième fils de Sir Andrew Vigilant. Il se concentre uniquement sur la théologie et la méditation, mais il est considéré comme distrait par les gens qui l'entourent (classe: moine/clerc en robe rouge, alignement: légal-altruiste).
 Agion, un centaure vivant dans le marais de Warden, il rejoint Galen et Sir Bayard dans leur voyage vers le château de Caela (classe: combattant, alignement: lawful-neutral).

Personnages secondaires 

 Gileandos, tuteur des trois fils de Sir Andrew Vigilant.
 Quivalen Soth, un barde elfe légendaire qui a visité un jour le domaine des Vigilants et a subi une farce de Galen.
 Archala, chef des centaures du marais Warden.
 Dannelle di Caela, cousin d'Enid di Caela.
 Les chevaliers les plus insolites réclamant la main d'Enid di Caela:
 Le chevalier bleu de Balifor, un chevalier portant une armure bleue inhabituelle ornée de plumes jaunes.
 Sir Orban de Kern, qui ressemble à un pirate, mais qui est en fait très gentil et honnête.
 Sir Prosper Inverno de Zeriak, qui porte une armure translucide rappelant les glaciers proches de ses terres. L'un des favoris du tournoi.
 Sir Ledyard de Southlund, qui pense toujours à la mer et qui porte un casque gravé de coquilles de conques.
 Sir Ramiro de la Mâchoire, un chevalier d'environ 200 kg, toujours de bonne humeur.
 Sir Lyndon de Rocklin, qui se retire du tournoi lorsqu'il est assigné à un adversaire effrayant.

Suite 
Le roman a connu une suite, La Tanière du mal, écrite par le même auteur, Michael Williams, et publiée trois ans plus tard.

Anecdotes 

 Dans le roman, Castle di Caela est situé à l'ouest de la rivière Vingaard. Ce n'est que plus tard (Weasel's Luck a été publié en 1988) que Dragonlance a pu établir que le château de Caela est à l'est de la rivière Vingaard.
 Dans le roman, la Vingaard river coule vers le sud. En fait, selon n'importe quelle carte d'Ansalon (celle du livre anglais aussi), elle coule vers le nord.

Notes et références 

Littérature sur Lancedragon
Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 1988